

Primeira Liga

Classificação

Quadro de resultados 

<small>Fonte: Futebol Português em Números</small>

Liga de Honra 

Futebol de 1996 em Portugal
Futebol de 1997 em Portugal
Campeonato Português de Futebol